Britannia, uneori și Brittania, este numele latin al Marii Britanii.

Cuvântul Britannia mai poate poate semnifica:
 Britannia a fost o provincie romană situată în partea de sud a insulei Marii Britanii, care a fost controlată de Imperiul Roman între 43 și 410. Populația de bază a Britanniei, până la cucerirea anglo-saxonă, era formată din triburi celtice, britani. Provincia este cunoscută și sub denumirea de Anglia romană.
 Britannia (mitologie), personificare feminină a națiunii britanice.
 Britannia (monedă) este o monedă de aur, argint sau de platină emisă de Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.
 Argint Britannia, în engleză: Britannia silver, este un aliaj de argint conținând 95,84% de argint, titlul aliajului fiind 958,4 miimi.
 Britannia Stadium este un stadion al clubului de fotbal Stoke City FC, din Stoke-on-Trent, comitatul Staffordshire, Anglia.
 Britannia Airways este denumirea purtată, până în 2005, de compania aeriană cu prețuri scăzute Thomsonfly, din Regatul Unit.
 RMS Britannia a fost un transatlantic al Cunard Line, lansat în 1840. 
 HMY Britannia (în ) este un Yacht Regal al Familiei Regale Britanice.
 Britannia Theatre a fost un teatru situat în High Street, Hoxton, Londra.
 Britânia este un oraș în Goiás (GO), Brazilia.
 Peninsula Bretania / Peninsula Bretagne este o peninsulă situată în vestul extrem al Franței continentale.
 Britannia railway station, Melbourne, Australia;
 Bretania, uneori Britania (în ), situată în Peninsula Bretagne, din vestul Franței, este una dintre cele 22 de regiuni ale Franței metropolitane. 
 Britannia este o comunitate situată pe Insula Random, în provincia Newfoundland și Labrador (sau Terra-Nova și Labrador), din nord-estul Canadei.
 Britannia este un mic sat englez din Lancashire, la nord de Bury (Greater Manchester) și de Manchester.
 Britannia era un iaht care aparținuse regilor Eduard al VII-lea și George al V-lea.
 Podul Britannia este unul din cele două poduri care leagă insula Ynys Môn (sau Anglesey) de  Țara Galilor.
 Britannia este un joc de societate inspirat din istoria Marii Britanii în cursul primului mileniu după Hristos.
 Rule, Britannia este un cântec patriotic britanic.
 Britannium / Britannia metal este un aliaj de staniu, de cupru și de stibiu. A nu se confunda cu Argintul Britannia!

Arte 
 Britannia (masque) — Spectacol de tip masque (spectacol baroc) din secolul al XVI-lea

Note

Bibliografie 
 Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu, Noul dicționar universal al limbii române, Ediția a doua, Editura Litera Internațional, București-Chișinău, 2007. ISBN 978-973-675-307-7